Die usbekische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Usbekistan, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
1995 nahm Usbekistan erstmals am Billie Jean King Cup teil. Das bisher beste Ergebnis war der 2. Platz in der Weltgruppe I Asien/Ozeanien im Jahr 2011.

Teamchefs (unvollständig) 
 Dmitriy Tomashevich
 Iroda Toʻlaganova

Bekannte Spielerinnen der Mannschaft 
 Oqgul Omonmurodova
 Iroda Toʻlaganova

Siehe auch 
 Usbekische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Usbekistan
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup